Cezareja je lahko:

 Cezareja -  mesto v Izraelu, v bližini antičnega mesta Caesarea Maritima
 Caesarea - občina v predelu Scugog, Ontario, Kanada
 Caesarea - danes Jersey, otok otočja Channel Islands
 Caesarea - enota izraelske obveščevalne služba Mossad, prej imenovana Caesarea
 Caesarea - rod rastlin v družini Vivianiaceae

Nekdanje mesto v Rimskem imperiju 

 Cezareja Maritima, znana tudi kot Caesarea Palaestina, rimska in kasneje bizantinska prestolnica province Palaestina Prima
 Evzebij Cezarejski, škof
 Cezareja Philippi (Banias) - mesto na Golanski planoti
 Cezareja Mazaka ali Kapadokijska Cezareja - mesto v Kapadokiji, danes Kayseri, Turčija
 Caesarea in Cilicia - mesto mreimenovano v Anazarbus
 Cezareja Antiochia - mesto v Pizidiji, znano tudi pod imenom Antioch
 Cezareja Germanice - mesto v Bitiniji, kasneje znano pod imenom Germanicopolis
 Caesarea in Algeria -prestolnica province Mauretania Caesariensis, danes Cherchell
 Cezareja Magna - mesto v Siriji, danes Shaizar (ali Saijar)
 Cezareja (Italija) - antično mesto blizu Ravenne